Са́вич (, , , , ) — белорусская, украинская, польская, сербская и хорватская фамилия; образована от либо имени Савва, либо от названия реки Сава. Известные носители:

 Савич, Александр Антонович (1890—1957) — историк, учёный, педагог, доктор исторических наук (1935), профессор.
 Савич, Алексей Николаевич (1810—1883) — российский астроном.
 Савич, Василий Васильевич (1894—1938) — деятель советских спецслужб.
 Савич, Веселин (род. 1989) — сербский гребец.
 Савич, Владимир Васильевич (1874—1936) — физиолог, доктор медицинских наук. 
 Савич, Всеволод Павлович (1885—1972) — российский и советский лихенолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Савич, Вуядин (род. 1990) — сербский футболист.
 Савич, Георгий Георгиевич (1861—1908) — российский государственный деятель, статский советник.
 Савич, Даниил Васильевич (нач. 1730-х — 1763) — магистр философии и свободных наук, первый русский преподаватель физики в Московском университете, библиотекарь университетской библиотеки.
 Савич, Деян (род. 1975) — сербский ватерполист.
 Савич, Душан (род. 1985) — македонский футболист сербского происхождения, нападающий казахстанского клуба «Жетысу».
 Савич, Любиша (1958—2000) — югославский сербский военный и общественный деятель, участник Гражданской войны в Боснии.
 Савич, Зоран (род. 1966) ― сербский профессиональный баскетбольный игрок.
 
 Савич, Майя (род. 1976) — черногорская гандболистка, выступавшая на позиции левой полусредней.
 Савич, Милош (род. 1987) — сербский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Савич, Милунка (1890—1973) — сербская военнослужащая, участница Первой мировой войны, сержант 2-го Железного пехотного полка армии Королевства Сербия, кавалер пяти орденов.
 Савич, Миодраг (род. 1977) — сербский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Савич, Никанор Васильевич (1869—1942) — депутат Государственной думы (1907—1917), белоэмигрант.
 Савич, Николай Иванович (1808—1892) — общественно-политический деятель, член Кирило-Мефодиивского братства.
 Савич, Овадий Герцович (1896—1967) — поэт, прозаик и переводчик.
 Савич, Павел Фёдорович — советский архитектор.
 Савич, Павле (1909—1994) — югославский физик и химик.
 Савич, Платон Александрович (1818—1883) — генерал-лейтенант, начальник артиллерии Варшавского военного округа.
 Савич, Реля (1917—1985) — югославский селекционер растений, педагог.
 Савич, Семён (?—вероятно 1659) — каневский полковник и дипломат Войска Запорожского.
 
 Савич, Слободан (род. 1964) — сербский журналист, писатель и критик.
 Савич, Слободанка (1914—1943) — участница Народно-освободительной войны Югославии.
  (род. 1958) — боснийская юристка, председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (2001—2002).
 Савич, Соня (1961—2008) — сербская актриса.
 Савич, Стефан (род. 1991) — черногорский футболист, защитник «Атлетико» и сборной Черногории.
 Савич, Франц Андреевич (1815—1845) — полесский поэт и публицист, основатель организации «Демократическое общество».
 Савич, Цветко (1951—2016) — сербский генерал и военный деятель.

Составные фамилии 
 
 Савич-Заблоцкий, Войнислав Казимир Константинович (1850/1849—1893) — белорусский поэт, прозаик и публицист.
 Савич-Любицкая, Лидия Ивановна (1886—1982) — советская учёная-бриолог, доктор биологических наук.

См. также 
 
 
 Савичи (дворянский род)

Примечания